Aprilovo (Sofia); een dorp in de Bulgaarse oblast Sofia
 Aprilovo (Stara Zagora); een dorp in de Bulgaarse oblast Stara Zagora
 Aprilovo (Targovisjte); een dorp in de Bulgaarse oblast Targovisjte